Green Party, le parti vert aux États-Unis ;
 Green Party, le parti vert d'Angleterre et du Pays de Galles ;
 Green Party, le parti vert d'Irlande.
 Green Party, le parti vert d'Afrique du Sud.
 Green Party of Canada, le parti vert du Canada.
 Green Party of Aotearoa New Zealand, Le parti vert de Nouvelle-Zélande